ziarno – twardy, jednonasienny owoc traw
 ziarno – cząstka materiału sypkiego dająca się wyodrębnić metodami nieniszczącymi
 podziarno
 nadziarno 
 ziarno – wada obrazu fotograficznego
 ziarno – monokrystaliczna część polikryształu
 ziarno – jednostka masy
 Ziarno – program telewizyjny
 Ziarno – czasopismo muzyczne